NANA CLIPS 1 – pierwsza składanka klipów muzycznych japońskiej piosenkarki Nany Mizuki, wydana 22 stycznia 2003. Album osiągnął 44 pozycję w rankingu Oricon.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil albumu na Oricon 
 Profil albumu na King Records 

Albumy wideo Nany Mizuki
Kompilacje teledysków
Albumy muzyczne wydane w roku 2003